Dette er en liste over dem, der har været premierministre for det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland siden 1721, hvor den første premierminister i den moderne betydning, sir Robert Walpole, blev indsat.

 
Premierministre
Lister over regeringsledere